Um Violeiro Toca é uma coletânea lançada pela gravadora Som Livre de Almir Sater em 2006. O CD não faz parte de sua discografia solo.

Faixas 

Álbuns de Almir Sater